Дар-эс-Сала́м ():
 Дар-эс-Салам — крупнейший город Танзании.
 Дар-эс-Салам — одна из 30 областей Танзании.
 Дар-эс-Салам — международный аэропорт имени Джулиуса Ньерере, расположенный недалеко от города Дар-эс-Салам.
 Дар-эс-Салам — город и центр района в египетском губернаторстве Сохаг.

См. также 
 Бруней-Даруссалам